Караханя́н — армянская фамилия.

Известные носители:

 Караханян, Аркадий Степанович (1951—2017) — армянский геолог, директор Института геологических наук НАН РА (2006—2017).
 Караханян, Георгий (род. 1985) — российский боец смешанных единоборств (MMA). Является бывшим чемпионом World Series of Fighting (PFL) в полулёгком весе.
 Караханян, Джаган Саркисович (1918—1943) — Герой Советского Союза.
 Караханян, Исаак Погосович (1921—2000) — советский офицер, участник Великой Отечественной войны, полковник.
 Караханян, Сурен Смбатович (1930—2003) — армянский учёный и научно-технический деятель.

См. также 
 Карахан